Bitwa pod Myszyńcem (1863)
 Bitwa pod Myszyńcem (1920)
 Bitwa pod Myszyńcem (1939)